središte
 politički centar
 centar (košarka), košarkaška pozicija
 Centar (stranka), hrvatska politička stranka

Naselja:
 Centar (Bjelovar)
 Centar (Banja Luka, BiH), općina u BiH
 Centar, Sarajevo, općina u BiH
 Centar (Teočak, BiH), naselje u općini Teočak, BiH
 Centar (Hamburg)